Олимпий () може да се отнася за:

 Марк Аврелий Олимпий Немезиан, латински поет от 3 век
 Св. Олимпий († 343), или Олимп, епископ на Енос в Румелия (България) 
 Олимпий Паладий, римски управител на Египет (370-371)
 Олимпий, magister officiorum в Древен Рим, съветник на западноримския император Хонорий през 408 и 409 г.
 Олимпий (екзарх) († 651/52), византийски екзарх в Равена (649-652) и узурпатор против император Констант II
 Олимпий Панов (1852-1887), български революционер, офицер, министър

Вижте също 
 Олимп (пояснение)

Източници